Hrazdan (città), città dell'Armenia
Hrazdan (fiume), fiume dell'Armenia
Geghashen – comune armeno della provincia di Kotayk' fino al 1967 chiamato Hrazdan
Hrazdan – distretto armeno della provincia di Kotayk'